О’Ха́ра () — английская форма ирландской фамилии Ó hEaghra, которая возводится к легендарному предку клана О’Хара по имени Eaghra, полное имя которого .

Известные носители 
 Бёрк, Роберт О’Хара (1820—1861) — ирландский путешественник, исследователь Австралии.
 О’Хара, Джейми (род. 1986) — английский футболист, полузащитник.
 О’Хара, Джеймс (1682—1774) — британский военный и государственный деятель.
 О’Хара, Дэвид (род. 1965) — британский актёр.
 
 
 О’Хара, Киран (род. 1996) — ирландский футболист, вратарь.
 О’Хара, Кэтрин (род. 1954) — канадская и американская актриса.
 О’Хара, Лорел (род. 1983) — американский астронавт.
 О’Хара, Майкл (1952—2012) — американский актёр.
 О’Хара, Морин (1920—2015) — ирландская актриса и певица.
 О’Хара, Пэтси (1957—1981) — член Ирландской национальной освободительной армии, умерший во время голодовки 1981 года.
 О’Хара, Фрэнк (1926—1966) — американский писатель, поэт и арт-критик.
 Стайлз, Джулия О’Хара (род. 1981) — американская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Скарлетт О’Хара — главное действующее лицо романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».
 Мигель О'Хара — одна из версий человека-паука (Человек-Паук 2099).

Другое 
 О’Хара — крупный аэропорт, расположенный в северо-западной части Чикаго, Иллинойс, США.

См. также 
 Охара

Примечания